A Giovanni Battista Niccolini sono dedicati più teatri, tra cui:
Il Teatro Niccolini a Firenze
Il Teatro Niccolini a San Casciano in Val di Pesa